Гаванская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Гаванская улица — улица в Астрахани.
 Гаванская улица — улица в городе Казани.
Гаванская улица — улица в Самаре. 
 Гаванская улица — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Гаванская улица — улица в Днепре.
 Гаванская улица — исчезнувшая улица в Киеве.

См. также 
 Гаванский переулок (Киев)